42-й чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье прошёл 22 и 23 января 2011 года на катке «Тиалф» в Херенвене (Нидерланды).

Участники 
Квоты спортсменов на участие в чемпионате от стран:

Общая классификация

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Международного союза конькобежцев

2011 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
2011
Январь 2011 года
Международные спортивные соревнования в Херенвене
Чемпионаты мира в Нидерландах
Спорт в Нидерландах в 2011 году